Аугелит — минерал из класса фосфатов. Открыт в 1868 году Кристианом Вильгельмом Бломстрандом в руднике Вестано (Швеция). Название происходит от греческого αύγή (блеск), поскольку граням аугелита характерен яркий стеклянный блеск. Аугелит может быть окрашен в белый, бесцветный, жёлтый, зеленоватый, синий или розовый цвет. Встречаются прозрачные бесцветные образцы.

Формы выделения 
Для аугелита характерны небольшие толстотаблитчатые кристаллы. Встречаются агрегаты, которые состоят из тонких пластинок. В пегматитах и рудных жилах встречаются призматические и игольчатые кристаллы аугелита в ассоциации с кварцем, апатитом и пиритом. Минерал может выделяться и в виде плотных масс.

Генезис 
Аугелит, являясь гидроксилфосфатом алюминия, может кристаллизоваться в разных генетических условиях. Минерал может образовываться при метаморфизме горных пород, богатых фосфором. Также аугелит образуется при высокотемпературных гидротермальных процессах (такой аугелит залегает в жилах гранитных пегматитов).

В ассоциации с другими минералами 
Аугелит часто ассоциирует с фосфатами среди которых встречаются редкие литофилит (LiMnPO4) и трифилин (LiFePO4).

В ювелирном деле 
Аугелит практически непригоден для ювелирной обработки. У него совершенная спайность, неяркая окраска, небольшая твёрдость и небольшой размер подходящих для огранки кристаллов. Но некоторые кристаллы аугелита из Оруро (Боливия) и Калифорнии (США) были подвергнуты ювелирной обработке.

Месторождения 
Лучшие образцы аугелита добывают в Оруро (Боливия) и в Калифорнии (США). Другие месторождения аугелита располагаются в России (Урал), Австрии, Бразилии, Канаде, Швеции, Уганде и Руанде.

Литература 
 Мелентьев Г. Б., Капитонова Т. А., Черницова Н. М., Вяльсов Л. Н. Аугелит из оловянно-редкометальных гранитов СССР. ДАН СССР, т. 189, № 5
 Попова В. И., Попов В. А., Клочков И. А., Пожидаев Н. А. Редкие фосфаты Прип. Урала (лазулит, скорцалит, аугелит, сванбергит, крандаллит, бирюза). — Уральский минерал. сб., 1993, № 2, с. 62- 77.
 Igelström (1866) Ak. Stockholm, Öfv.: 23: 93 (as Amfihalite).
 Lemmon (1935) American Mineralogist: 20: 664.

Ссылки 
 http://webmineral.com/data/Augelite.shtml
 http://www.mindat.org/min-451.html
 http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Augelite
 http://wiki.web.ru/wiki/Аугелит

Фосфаты (минералы)
Минералы алюминия
Минералы моноклинной сингонии